

События 
 Бану Каси взяли Тарасу и неудачно пытались захватить Барселону.
 17 апреля — Кордова. Христианские мученики Хелиас, Поло, Исидор.
 Мусульмане до 960 года теряют Асторгу, Леон и Амаю.
 22 декабря — произошло землетрясение близ города Дамхан в Северном Иране — около 200 тыс. человек погибли.
 Карл Лысый выделил своему сыну Людовику Заике Нейстрию для правления, что вызвало бунт Роберта Сильного.
 Сарацины разбили Адемара Салернського и Адельхиза Беневентського близ Бари и осадили Неаполь.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 856 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 856 году
 Рабан Мавр

См. также